Совка — река в России, протекает по территории Клепиковского района Рязанской области. Устье находится в 159 км по левому берегу реки Пра. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна 244 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102312110000026368.

Притоки (км от устья) 
 18 км: ручей Озерок (лв)

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Пры (приток Оки)
Реки Рязанской области